227. Infanterie-Division steht für:

 227. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich), Großverband der Preußischen Armee innerhalb des Deutschen Heeres im Ersten Weltkrieg
 227. Infanterie-Division (Wehrmacht), Großverband des Heeres der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg